92-й километр, 92 км  — станция на линии Волховстрой — Чудово Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Известен как 93-й километр по названию на табличке.

Пригородное сообщение 
Через станцию с остановкой по ней проходит электропоезд ср, сб, вс 6048/6047 сообщением Чудово-I — Волховстрой-I, в сторону Чудово-I проходят электропоезд ср, сб, вс 6041/6042 Волховстрой-I — Чудово-I

Ссылки 
 http://railwayz.info/photolines/showstation.php?stat_id=3541
 Платформа 92 км на Викимапии
  92-й километр (платформа) на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Чудовского района